Hetschbach ist ei geographischer Name:

Orte:
 Hetschbach (Höchst im Odenwald), Ortsteil der Gemeinde Höchst im Odenwald im Odenwaldkreis, Hessen 
 Hetschbach (Veilsdorf), Ortsteil der Gemeinde Veilsdorf im Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Gewässer:
 Hetschbach (Mühlbach),  rechter Oberlauf des Mühlbachs  (als Riethmüllersgraben zur Rodach, zur Itz) bis Heldritt, Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Hetschbach (Mümling), linker Zufluss der Mümling oder Mömling in Höchst im Odenwald, Odenwaldkreis, Hessen

Siehe auch:
 Hetschenbach
 Hetzbach